Novela rosa puede referirse a las siguientes acepciones:

 Telenovela o Telenovela rosa: programa de televisión producido originalmente en América Latina.
 Novela rosa: género literario.